

Voornaam
David (voornaam)

Koningen met de voornaam David
 David IV van Georgië, koning van Georgië (1073-1125), tijdens de Gouden eeuw van Georgië, ook gekend als "David IV de Bouwer"
 David VI Narin, koning van Georgië (1245-1259)
 David VII Oeloe, koning van Georgië (1247-1270)
 David V van Georgië, koning van Georgië (ca. 1554-1555)
 David VIII van Georgië, koning van Georgië (1293-1299 & 1302-1311)
 David IX van Georgië, koning van Georgië (1346-1360)
 David X van Kartli, koning van Georgië (1505-1525)
 David XI van Kartli, koning van Georgië (1569-1578)
 David I van Schotland, koning van Schotland (1124-1153)
 David II van Schotland, koning van Schotland (1329-1371)

Bijbel, christendom, jodendom
 Koning David (10e eeuw v.Chr.), tweede koning van het koninkrijk Israël
 Huis van David, afstammingslijn van de Bijbelse koning David
 David (heilige) (6e eeuw), bisschop, apostel van Zuid-Wales en patroonheilige van Wales
 David (patriarch), 8e patriarch van de Maronitische Kerk

Steden, gebieden, bouwwerken 
 Camp David, Amerikaans presidentieel buitenverblijf in de Catoctin Mountains van Maryland (VS)
 David (Panama), stad en gemeente in Panama
 David (deelgemeente), deelgemeente van deze gemeente
 David City, plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Golborne David, civil parish in het Engelse graafschap Cheshire
 Le Val-David, gemeente in het Franse departement Eure
 De David (molen), kleine houtzaagmolen in Warffum in de Nederlandse provincie Groningen
 Stad van David, archeologische site in Jeruzalem

Kunst

Beeldhouwwerken 
David (Michelangelo), beeldhouwwerk uit 1501–1504 van de Italiaanse renaissancekunstenaar Michelangelo
 Replica's hiervan:
 Beeld van David (Marseille)
 David (Firenze, Piazza della Signoria)
 David (Victoria and Albert Museum)
 David (Instituto Ricardo Brennand) in Recife, Brazilië
 David (Montevideo)
 David (Nice)
 David (Bernini), beeldhouwwerk uit 1623–1624 van de Italiaanse barokkunstenaar Bernini
David van Donatello, bronzen standbeeld uit ca. 1440 van de Italiaanse renaissance-beeldhouwer Donatello
 David (Fraccaroli)
 David (Verrocchio)

Schilderijen 
 David en Uria, schilderij van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn
Meester van de David-scènes, Zuid-Nederlands miniaturist
Saul en David, schilderij van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn en/of zijn atelier

Literatuur 
 The David, 19de album uit de stripreeks De Blauwbloezen

Media, film en tv 
 Claudia and David, Amerikaanse filmkomedie uit 1946
 David (1979), West-Duitse dramafilm uit 1979 van Peter Lilienthal
 David (1988), film van John Erman met Bernadette Peters en John Glover, over David Rothenberg
 David (1997), tv-film van Robert Markowitz met Nathaniel Parker over koning David
 David (televisieserie), Vlaamse telenovela uit 2009-2010 op de Vlaamse televisiezender VTM
 David and Bathsheba, Amerikaanse sandalenfilm uit 1951
 David de Kabouter, Spaanse tekenfilmserie gebaseerd op de kabouterboeken van Rien Poortvliet en Wil Huygen
 David en Joab, Nederlands radiohoorspel
 David Garrick (1916), Amerikaanse dramafilm uit 1916
 David Golder (film), Franse dramafilm uit 1931
 David in de ochtend, radioprogramma van de Vlaamse radiozender Radio Donna
 Premi David di Donatello, nationale Italiaanse filmprijzen
 Tol'able David, Amerikaanse dramafilm uit 1921

Muziek 
 David and Jonathan, Engels zangduo
 David Live, muziekalbum van de Britse muzikant David Bowie
 Le Roi David, muziekstuk van de Zwitserse componist Arthur Honegger

Producten
 David, merknaam van gemotoriseerde driewielige transportmotorfietsen van het Italiaanse motorfietsmerk Casalini

Personen met de achternaam David 
 David (adellijk huis), Belgisch adellijk huis
 Adolphe David (1842-1897), Frans componist
 Alan David (?), Brits zanger
 Alberto David (1970), Luxemburgs schaker
 Alexandra David-Néel (1868-1969), Belgisch ontdekkingsreizigster, schrijfster en tibetologe
 Anne-Marie David (1952), Frans zangeres
 Armand David (1826-1900), Frans missiepater uit de orde van de Lazaristen en dier- en plantkundige
 Benoît David (1966), Canadees zanger
 Christopher David (?), Amerikaans acteur
 Clifford David (1932-2017), Amerikaans acteur
 Craig David (1981), Brits zanger
 Edgeworth David (1858-1934), Welsh-Australisch poolonderzoeker, geoloog en militair
 F.R. David (1947), Frans popzanger; artiestennaam van Elli Robert Fitoussi
 Ferdinand David (1810-1873), Duits violist en componist
 Gerard David (ca. 1455-1523), Zuid-Nederlands kunstschilder, Vlaamse Primitief
 Hal David (1921-2012), Amerikaans tekstdichter
 Heinrich David (1856-1935), Zwitsers politicus
 Ibolya Dávid (1954), Hongaars politica
 Jacques-Louis David (1748-1825), Frans kunstschilder
 Jan Baptist David (1801-1866), Belgisch kanunnik, hoogleraar en Vlaams activist, naamgever van het Davidsfonds
 Jeremias Carlos David (1993), Nederlands-Angolees voetballer
 Joanna David (1947), Brits actrice
 Johann Jakob David (1871-1908), Zwitsers ontdekkingsreiziger, bergbeklimmer, mijningenieur, zoöloog en publicist
 Johann Nepomuk David (1895-1977), Oostenrijks componist
 Jonathan David (2000), Canadees voetballer
 Karen David (1979 of 1980), Brits actrice en zangeres
 Keith David (1956), Amerikaans (stem)acteur
 Larry David (1947), Amerikaans acteur, schrijver, producent en regisseur
 Mario David (acteur) (1927-1996), Frans acteur
 Mario David (filmmaker) (1930–2001), Argentijns scenarist en filmregisseur
 Mario David (Italiaans voetballer) (1934-2005), Italiaans voetballer en coach
 Mario David (Belgisch voetballer), Belgisch voetballer bij Cercle Brugge en van 2012-2013 technisch directeur van KMSK Deinze
 Mário David (politicus) (1953), Portugees arts en politicus
 Michael Stahl-David (1982), Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
 Michelle David (1966), Amerikaans zangeres en presentatrice
 Ophélie David (1976), Hongaars-Frans skiester
 Pedro David (1929), Argentijns rechtsgeleerde, rechter en hoogleraar
 Pierre David (Verviers) (1771-1839), Zuid-Nederlands en Belgisch industrieel en politicus
 Pierre David (filmproducent) (1944), Canadees filmproducent
 Pierre-Joseph David (1795-1848), Belgisch politicus en industrieel
 Rachna David (1977), Noors dartspeelster
 René David (rechtsgeleerde) (1906-1990), Frans rechtsgeleerde en hoogleraar
 Rohit David (1985), Noors dartspeler
 Steve David (1951), voetballer uit Trinidad en Tobago
 Tony David (1967), Australisch dartspeler
 Trevor David (1997), Nederlands voetballer
 Victor David (1808-1874), Belgisch industrieel en politicus